Донгелексор — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Донгелексор — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Донгелексор — село в Мангистауском районе Мангистауской области.